Neeff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Neeff (1871–1942), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Christian Ernst Neeff (1782–1849), deutscher Mediziner und Naturforscher
 Theodor Neeff (1898–1940), deutscher Strahlenphysiker und Röntgenologe

Siehe auch:
 Neef
 Nef
 Neeffs
 Neefs
 Naeff
 Neefe